Fulda steht für:
 Fulda, Stadt in Osthessen
 Fulda (Fluss), einer der beiden Quellflüsse der Weser
 Landkreis Fulda, Landkreis in Osthessen
 Kloster Fulda, benediktinische Reichsabtei an der Fulda und Ausgangspunkt der gleichnamigen Stadt
 Bistum Fulda, römisch-katholische Diözese in Nord- und Osthessen
 Hochstift Fulda
 Fulda Reifen, deutscher Reifenhersteller
 Fulda (Art) , 1937, Schmetterlingsart innerhalb der Tribus Erionotini, Unterfamilie Hesperiinae
 Borussia Fulda, hessischer Sportverein

Fahrzeuge:
 Fulda (1883), ein 1883 gebautes Dampfschiff der Flüsse-Klasse des Norddeutschen Lloyds
 Fulda (Schiff, 1924), ein 1924 gebautes Kombischiff des Norddeutschen Lloyds
 Fulda (M 1058), ein 1998 in Dienst gestelltes Minenjagdboot der deutschen Bundesmarine der Frankenthal-Klasse
 eine von 1988 bis 2012 betriebene Boeing 737-330 der Lufthansa mit der Registrierung D-ABXP

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fulda (Indiana), Unincorporated Community in Spencer County (Indiana), Indiana
 Fulda (Minnesota), Ort in Murray County (Minnesota), Minnesota
 Fulda (Ohio), Unincorporated Community in Noble County (Ohio), Ohio

Fulda ist der Herkunftsname folgender Personen:
 Adam von Fulda (* um 1445–1505), deutscher Komponist und Musiktheoretiker
 Amnichad von Fulda († 1043), Benediktinermönch 
 Eigil von Fulda (* um 750–822), vierter Abt des Klosters Fulda
 Gernot von Fulda (12. Jahrhundert), Abt von Fulda
 Rudolf von Fulda (* vor 800–865), Geschichtsschreiber und Theologe

Fulda ist der Familienname folgender Personen:

 Carl H. Fulda (1909–1975), deutsch-US-amerikanischer Jurist
 Daniel Fulda (* 1966), deutscher Germanist
 Fürchtegott Christian Fulda (1768–1854), deutscher evangelischer Pfarrer und Kirchenlieddichter, Pseudonym: Justus Miser
 Ernst Fulda (1885–1960), deutscher Bergbaubeamter

 Gerhard Fulda (* 1939), ehemaliger deutscher Diplomat und derzeitiger Redner, Publizist und Galerist.
 Hans Friedrich Fulda (* 1930), deutscher Philosoph
 Heinrich Fulda (1860–1943), sozialdemokratischer Politiker
 Isaak Fulda (1868–1943), deutscher Bankier
 Linde Fulda (* 1943), deutsche Schauspielerin
 Ludwig Fulda (1862–1939), deutscher Schriftsteller
 Peter Fulda (* 1968), deutscher Jazzpianist, Komponist und Arrangeur
 Simone Fulda (* 1968), deutsche Medizinerin

Sonstiges:
 Fulda (jetzt Fylleån), Fluss in Småland und Halland, Südschweden
 Fulder Gasse, Straße in Alsfeld

Siehe auch:
 Fould
 Fuld
 Fulda Gap
 Fuldamobil